Guaxupé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaxupé (ort), Minas Gerais, 
 Guaxupé (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar